A Fatal Flirtation – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Fatal Flirtation – cortometraggio del 1914 diretto da George Nichols